Николай Семёнович Мальцев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1919 году в селе Соколка в русской крестьянской семье. Член КПСС с 1949 года.

Выпускник Всесоюзного заочного инженерно-строительного института.

Участник Великой Отечественной войны.

С 1943 года — на хозяйственной, общественной и политической работе.

 В 1943—1949 гг. — директор леспромхозов в Черниговской, Брянской и Костромской областях.
 В 1949—1960 гг. — директор стройзавода, управляющий трестом «Центростройдеталь», управляющий трестом заводского домостроения в Москве.
 В 1960—1969 гг. — начальник Главного управления по строительству в Московской области при исполкоме Московского областного Совета депутатов трудящихся.
 В 1969—1973 гг. — первый заместитель начальника Главцентросельстроя Министерства строительства РСФСР.
 В 1973—1983 гг. — министр сельского строительства РСФСР.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го, 9-го, 10-го созывов.

Лауреат Государственной премии СССР.

Умер после 1985 года.

Отзывы о деятельности

Сочинения 
 Мальцев, Николай Семенович. Новое в строительстве сельскохозяйственных зданий [Текст]. — Москва : Моск. рабочий, 1973. — 87 с. : ил.; 20 см.

Ссылки 
 Мальцев
 Мальцев
 Мальцев
 http://www.knowbysight.info/1_rsfsr/14126.asp

Примечания 

Народные комиссары и министры РСФСР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС